Il doppio del torneo di tennis Recife Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Luiz Mattar e Jaime Oncins 5-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (finale)
 Mauro Menezes /  Cássio Motta (quarti di finale)

 Ricardo Acioly /  Fernando Roese (primo turno)
 Mark Knowles /  Roger Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Recife Challenger 1992